Пробе́г на 3100 миль «Самопревосхожде́ние» (часто переводится как Пробег на 3100 миль «Самопреодоле́ние»; ) — названный газетой New York Times «Эверестом сверхмарафонов» самый длинный сертифицированный пробег в мире. Проводится ежегодно с середины июня по начало августа в Куинсе, Нью-Йорк, США, на трассе длиной 0,5488 мили (883 метра).

Бегуны пробегают 5649 кругов вокруг квартала в Джамейка (Куинс) — 164-я Авеню — площадь Абигейл Адамс (84-я Авеню) — 168-я стрит — Гранд Централ Парквей. Участникам дается 51 день, чтобы преодолеть 3100 миль (4988,97 км), в среднем 60,78 мили (97,82 км) каждый день. Участники (подавляющее большинство из которых являются последователями Чинмоя) выходят на трассу, проложенную вокруг одной из нью-йоркских школ, ежедневно в 6 часов утра, а около полуночи отправляются отдыхать, преодолев за день 95—110 км. Первое время лимит 51 день был строгим. Позднее, если спортсмен продолжал бежать, ему обычно давали финишировать даже после 52 дней. В 2005 году «Шупраба» Бэкйорд бежала почти 64 дня. С 2014 лимит времени снова стал строгим. Организатор — марафонская команда Шри Чинмоя.

История 

В 1980-е и 1990-е годы марафонская команда Шри Чинмоя стала одним из пионеров сверхмарафона, ежегодно организовывая пробеги на 6 и 10 дней и 700, 1000 и 1300 миль.

Пробег на 3100 миль «Самопревосхождение», основанный спортсменом, философом, общественным деятелем и учителем медитации индийского происхождения Шри Чинмоем (1931—2007), вырос из его видения о безграничном потенциале человеческого духа. Он стремился вдохновить спортсменов соревноваться со своими ограничениями и выходить за их пределы. Отсюда и название «Самопревосхождение», которое носят все пробеги, проводимые марафонской командой Шри Чинмоя. Для многих бегунов этот забег является лучшей школой жизни, где для преодоления экстремальной дистанции необходимо развивать и использовать внутренние резервы посредством медитации. С 1985, когда команда начала проводить пробеги, она сосредоточилась на сверхмарафоне, и дистанции выросли до знаменитого УльтраТрио (три пробега с совмещённым стартом — 700, 1000 и 1300 миль), проводившегося в сентябре, и весеннего соревнования, включающего в себя 6-дневный и единственный в своем роде 10-дневный пробеги самопревосхождения.

Предшественником сегодняшнего был 1000-мильный пробег в 1985, с 1987 ставший 1300-мильным.  (Канада) в 1989 первым пробежал все 1300 миль.

В 1996 году основатель клуба Шри Чинмой предложил организовать новый пробег на 2700 миль (4345 км), который выиграл Георгий Ермолаев (Латвия), пробежав их за 40 дней. На церемонии награждения Шри Чинмой заявил, что в 1997 году дистанция будет увеличена до 3100 миль. В таком формате пробег проводится каждый год.

Эдвард Келли (США) выиграл первые 3100 миль (46 дней (105 км в день)). У женщин победила Шупраба Бэкйорд (США) — 50 дней и два часа.

В 2020 году он проводился в Австрии, Зальцбург в связи с пандемией COVID-19 с 13 сентября по 3 ноября

Рекорды и победители

Чемпионат мира в беге на 1000 миль ИАЮ-1988 

Чемпионат мира в беге на 1000 миль ИАЮ-1988 и пробеги Шри Чинмоя на 700, 1000 и 1300 миль были проведены 20 мая — 7 июня 1988 года. Известный греческий бегун Янис Курос преодолел 1000 миль за 10 дней 10 часов 30 минут 36 секунд, установив при этом ряд мировых рекордов.

Победители 
  Янис Курос 10⋮10:30.36 (WR)
  Сандра Барвик 14⋮20:45.16 (WR)

Рекорды 
ИАЮ и World Athletics (ранее ИААФ) не регистрируют мировые и региональные рекорды на 3100 миль и смежных дистанциях. Отдельные организации (федерации, ассоциации…) признают результате своих спортсменов как национальные рекорды.

Рекорд соревнований принадлежит «Ашприаналу» Пекке Аалтo, который в июле 2015 года побил время 41⋮08:16.29, показанное в 2006 году «Мадупраном» Вольфгангом Шверком, с новым рекордом 40⋮09:06.21 (123 км в сутки). «Канееника»  прошла 3100 миль за 48⋮14:24.10 в 2017 году. Рекорд «Шупрабы» простоял 18 лет с первого пробега. Шупраба является единственным человеком, участвовавшим во всех пробегах (до 2009). «Ашприанал» Пекка Аалтo выиграл девять из пятнадцати своих стартов.

Участники 

Всего с 1997 по 2021 год 3100-мильную дистанцию пробега успешно преодолели 47 участников, многие из них участвовали неоднократно. По словам неоднократного участника пробега, киевлянина «Стутишила» Олега Лебедева, никаких призовых наград, «за исключением символических кубков, участники не получают». Поскольку самый сильный мотив для финиша на такой дистанции приходит изнутри.

Победители

1987—2004 — УльтраТрио (700, 1000 и 1300 миль)

3100 миль

См. также 
 6- и 10-дневный пробеги самопревосхождения

Примечания

Ссылки 

 Пробег на 3100 миль Официальный сайт
 История Пробега на 3100 миль «Самопреодоление»
 700, 1000, 1300 и 3100 миль «Самопревосхождения» на statistik.d-u-v.org
 Бег как огонь снова: гонка совершенства на самом длинном в мире пробеге
 Self-Transcendence.org  Самопревосхождение 3100
 Columbia News Service — В этом пробеге последние 3100 миль самые трудные
 Ultrabeh.sk — репортажи с пробега

Бегуны 
 Sopan3100.com — Сайт пробега на 3100 миль Шопана Цекова
 Lebedev.org.ua — Стутишил Лебедев — сайт бегуна на 3100 миль.

Мероприятия, регулярно проводимые с 1985 года
Соревнования по сверхмарафону
Многосуточные и многодневные пробеги
Спортивные соревнования в Нью-Йорке
Спорт в Зальцбурге
Международные соревнования по лёгкой атлетике в США
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Австрии
Шри Чинмой
Спорт в Австрии в 2020 году